Bergsgatan kan syfta på gator i flera städer, bland annat:

Bergsgatan, Malmö
Bergsgatan, Stockholm